Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es US Open (tenisz) vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a német Laura Siegemund és a horvát Mate Pavić párosa volt, akik azonban ebben az évben nem tudtak együtt indulni Laura Siegemund sérülése miatt. Pavić párja ezúttal a szlovén Andreja Klepač volt, azonban már az első körben kiestek.

A magyar Babos Tímea párja a vegyes párosban korábban már háromszor is Grand Slam-győzelmet aratott brazil Bruno Soares volt, akivel a negyeddöntőig jutott.

A tornagyőzelmet Martina Hingis és Jamie Murray párosa szerezte meg, miután a döntőben 6–1, 4–6, [10–8] arányban győztek a tajvani Csan Hao-csing és az új-zélandi Michael Venus kettős ellen.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

V2